Moldava (fiume), fiume della Repubblica Ceca
Moldava (comune), comune del distretto di Teplice in Repubblica Ceca
La Moldava, poema sinfonico di Bedřich Smetana
 Femminile di Moldavo